Ива́н Балашо́в:
 Балашов, Иван Владимирович (1887—1939) — советский государственный деятель, член ВЦИК.
 Балашов, Иван Петрович (1842—1924) — обер-егермейстер, вице-президент Общества поощрения художеств.
 Балашов, Иван Филиппович (1907—1984) — советский военный лётчик, военачальник, Герой Советского Союза.